Tian Yuan (née en 1985), actrice, romancière et photographe chinoise
Tian Yuan (née en 1990), haltérophile chinoise